Chase Garbers – giocatore statunitense di football americano
 Emelie Garbers – attrice teatrale e cinematografica svedese
 Zamuels Garbers – calciatore lettone, centrocampista